Дионисос может означать:

 Дионисос (волейбольный клуб) — спортивный клуб на Кипре.
 Дионисос (Аттика) — малый город в Греции.
 Дионисос (Беотия) — деревня в общине Орхоменосе в Центральной Греции.
 Дионисос (дим) — община (дим) в Греции.
  — село в Греции, входит в сообщество Кератея.
 Дионисос (Ласитион) — деревня в общине Ситии на Крите в Греции.
 «Дионисос-Мерень» — винзавод в Молдавии.

См. также 
 Дионис (значения)